Gade har flere betydninger:

Gade kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Gade (Handbjerg Sogn) – en bebyggelse i Handbjerg Sogn, Holstebro Kommune
 Gade (Tim Sogn) – en bebyggelse i Tim Sogn, Ringkøbing-Skjern Kommune

Gade er også et dansk efternavn, der henviser til blandt andre:
 Jacob Gade, dansk komponist
 Niels W. Gade, dansk tonesætter
 Peter Gade, dansk badmintonspiller
 Steen Gade, dansk politiker
 Søren Gade, dansk politiker

Se også 
 Gade